La saison 2020-2021 de Manchester City est la  professionnelle du club et la  en première division anglaise. L'équipe est aussi engagée dans les deux coupes nationales (en étant détentrice du titre en Coupe de la Ligue) ainsi qu'en Ligue des Champions.

Manchester City conserve son titre en Carabao Cup, en venant à bout en finale de Tottenham (1-0). Eliminés de la FA Cup par Chelsea, les Cityzens retrouvent les Blues un mois plus tard en finale de Ligue des Champions. Entre-temps, ils sont déclarés champions d'Angleterre à trois matchs de la fin, grâce à une nette domination en milieu de saison (28 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues entre le 25 novembre et le 2 mars inclus, dont 15 victoires consécutives en championnat). La saison se termine par la défaite en finale de la Ligue des Champions face à Chelsea (0-1), sa bête noire (1 seule victoire pour les Cityzens sur les 4 rencontres entre les deux équipes), et le départ de l'iconique Sergio Agüero.

Effectif

Transferts et prêts 
Le tableau suivant liste les transferts et les prêts de joueurs arrivant ou partant de Manchester City durant le mercato estival 2020 (à cheval sur la saison 2019-2020, terminée courant août).

Effectif professionnel actuel 
Le premier tableau liste l'effectif professionnel de Manchester City pour la saison 2020-2021. Le second recense les prêts effectués par le club lors de cette même saison.

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

Compétitions

Championnat

Détail des rencontres

Phase aller

Phase retour

Classement

Évolution du classement par journée 

Un exposant vert à côté du classement indique le nombre de matchs en avance que compte l'équipe, tandis qu'un exposant rouge indique le nombre de rencontres en retard.

FA Cup

Carabao Cup

Ligue des champions 

Manchester City débute la Ligue des champions 2020-2021 après s'être fait éliminer au stade des quarts de finale par l'Olympique lyonnais lors de l'édition précédente. Le club se retrouve dans le groupe C avec le FC Porto, l'Olympique de Marseille et l'Olympiakos, terminant en tête avec  et un bilan de cinq victoires et un nul. L'équipe entraînée par Pep Guardiola poursuit sa campagne en affrontant le Borussia Mönchengladbach en huitième de finale , ce qui lui permet de jouer les quarts de finale face au Borussia Dortmund, que Manchester City remporte en gagnant 2 à 1 chacun des deux matches.

Phase de groupes

Phase à élimination directe

Matchs officiels de la saison

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Buteurs (toutes compétitions)

Passeurs décisifs (toutes compétitions)

Notes et références 

Saison du Manchester City Football Club
Manchester City